Santo Domingo, glavni grad Dominikanske Republike
 Santo Domingo (rijeka u Venezueli)